Mologa (rivier), een rivier in Rusland.
 Mologa (stad), een verdronken stad in Rusland, verdronken in het Stuwmeer van Rybinsk